Свен (, , , ) — ім'я германського походження, що означає «молода людина», «юнак». Жіноча форма - Svende, Suenja, Svenja (в Німеччині); похідне прізвище - Свенсон.

Деякі відомі носії 
 Свен I
 Свен I Вилобородий
 Свен III (король Данії)
 Свен Дальквіст
 Свен Ридель
 Свен Гроссеггер
 Свен Бендер
 Свен Шмід
 Свен Дельбланк
 Свен Крамер
 Свен Улоф Оке Петерсон
 Свен Бергквіст
 Свен Гедін
 Свен Фішер

Див. також 
 Sven — компанія.
 Свенссон — прізвище. («син Свена»)